Джесси Рейес () — канадская певица, автор-исполнитель. Лауреат и номинант нескольких музыкальных премий, в том числе Juno Awards в категории «Лучшая новый исполнитель» 2018 года.

Биография 
 См. также «Jessie Reyez Career» в английском разделе.
Родилась 12 июня 1991 года в Торонто (Онтарио, Канада) от родителей колумбийского происхождения.

Она получила номинацию 2017 Polaris Music Prize и две номинации 2017 iHeartRadio Much Music Video Awards в категории Best New Canadian Artist и Fan Fave Video за трек «Shutter Island». Джесси исполнила «Figures» на церемонии 2017 BET Awards 25 июня 2017 года и на телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 8 августа 2017 года  "Figures" получили более 20 миллионов потоков на Spotify. В августе 2017 года на концерте в Tøyenparken в Осло , Норвегия , Рейез сыграла неизданный сингл под названием «Mama», который она с тех пор выступала вживую на трех других концертах. 

Она выиграла музыкальную награду Juno Award в категории Breakthrough Artist of the Year на церемонии Juno Awards of 2018. Позднее, в том же году, она получила номинацию SOCAN Songwriting Prize за песню «Cotton Candy».

В августе 2018 года она сотрудничала с Эминемом в "Nice Guy" и "Good Guy" из альбома Kamikaze . Она также получила две номинации MTV Video Music Award 2018 за «Артиста года в искусстве» и Видео с посланием к песне «Gatekeeper»

10 апреля 2019 года Джесси Рейз дебютировала сингл "Imported"  с 6LACK.

Дискография 

См. также «Jessie Reyez Discography» в английском разделе.
Мини-альбом.
 Kiddo (2017)
 Being Human in Public (2018)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
YouTube

Лауреаты премии «Джуно»
Авторы-исполнители Канады
Певцы и певицы в жанре соул